L'uomo che assassinò (L'Homme qui assassina) – romanzo del 1906 di Claude Farrère

L'Homme qui assassina – film del 1913 diretto da Henri Andréani
L'Homme qui assassina – film del 1931 diretto da Kurt Bernhardt (Curtis Bernhardt) e Jean Tarride